Woodville hace referencia a varios artículos:

Personas
 Familia Woodville, importante dinastía inglesa.

Lugares
Woodville (Australia)

Localidades de Estados Unidos
Woodville (Alabama)
Woodville (California)
Woodville (Florida)
Woodville (Georgia)
Woodville (Misisipi)
Woodville (Ohio)
Woodville (Oklahoma)
Woodville (Texas)
Woodville (Wisconsin)
Lewiston Woodville (Carolina del Norte)